Denumirea de Gheneral Kolevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Gheneral Kolevo, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Gheneral Kolevo, un sat în comuna Vălci Dol, regiunea Varna.